Paradrina signa är en fjärilsart som beskrevs av Fletcher 1961. Paradrina signa ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
signa